Bangkoknak 50 kerülete van. Mindegyik saját önkormányzattal rendelkezik, azonban ezek a Bangkok Metropolitan Administration felügyelete alá tartoznak.

Kerületek

Galéria

Jegyzetek

Források 
 Bangkok

Bangkok